Szomália városainak népesség szerinti listája

Fordítás 
 

Szomália települései
Települések listái országok szerint